Queen’s Club Championships 2021, właśc. cinch Championships 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Queen’s Club Championships rozgrywany w dniach 14–20 czerwca 2021 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 1 427 455 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Anglii